Преображенка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Преображенка — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Казахстан 
 Преображенка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Преображенка — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Преображенка — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Преображенка — исчезнувшее село в Славгородском районе Алтайского края.
 Преображенка — исчезнувший посёлок в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Преображенка — село в Табунском районе Алтайского края, упразднено в 1996 г.
 Преображенка — посёлок в Иглинском районе Башкортостана.
 Преображенка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Преображенка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Преображенка — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Преображенка — село в Катангском районе Иркутской области.
 Преображенка — село в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Преображенка — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Преображенка — село в Ачинском районе Красноярского края.
 Преображенка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Преображенка — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Преображенка — посёлок в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Преображенка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Преображенка — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Преображенка — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Преображенка — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Преображенка — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Преображенка — село в Искитимском районе Новосибирской области.
 Преображенка — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Преображенка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Преображенка — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Преображенка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Преображенка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Преображенка — посёлок в Белинском районе Пензенской области.
 Преображенка — село в Кировском районе Приморского края.
 Преображенка — село в Кадомском районе Рязанской области.
 Преображенка — село в Безенчукском районе Самарской области.
 Преображенка — село в Волжском районе Самарской области.
 Преображенка — село в Исаклинском районе Самарской области.
 Преображенка — село в Кинельском районе Самарской области.
 Преображенка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Преображенка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.
 Преображенка — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.
 Преображенка — село в Тобольском районе Тюменской области.

Украина 
 Преображенка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Преображенка — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Преображенка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Преображенка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Преображенка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Преображенка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Преображенка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Преображенка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Преображенка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Преображенка (до 2016 г. - Червоный Чабан) — село в Каланчакском районе Херсонской области.
 Преображенка — село в Чаплинском районе Херсонской области.

См. также 
 Преображенка — метеорит
 Старая Преображенка